Хо́кке () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хокке, Хольгер (род. 1945) — западногерманский гребной рулевой.
 Хокке, Штефан (род. 1983) — немецкий прыгун с трамплина.
 Хокке, Анника (род. 2000) — немецкая фигуристка, выступающая в парном катании.